Киневальд () — король британских англов, сын Кнеббы. Киневальд, после уничтожения Каэр-Линуя, бежал в Кент и стал служить его королю. После его смерти королём англов стал его сын Креода.

Предки

Литература 

 Zaluckyi, Sarah & Feryok, Marge, Mercia: The Anglo Saxon Kingdom of Central England (Logaston Press, 2001)
 Davies, Wendy, Annals and the origins of Mercia in Mercian Studies (Leicester University Press, 1977)

Короли Мерсии
Правители Европы VI века
Свергнутые монархи